Pożegnania (film 1958) – polski film psychologiczny w reżyserii Wojciecha Hasa
 Pożegnania (film 2008) – japoński film dramatyczny w reżyserii Yôjirô Takity